

Населені пункти та їхні частини
 Покшивно — село в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Покшивно — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Покшивно — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Покшивно — частина села Кемпа в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Покшивно — колонія в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Покшивно — осада в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Покшивно — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки